Nicolaas Molenaar (1850-1930) - architect, leerling van P. Cuypers. 
Nicolaas Molenaar (1892-1973) - architect, zoon van Nicolaas Molenaar (1850-1930)